Tjäruträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjäruträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun och Jokkmokks kommun,  (17,3 ha)
Tjäruträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (2,17 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn